Бувигер (нашейник) — элемент шлема или отдельный элемент защиты головы, в виде полуошейника, также закрывающего часть груди, лицо снизу до подбородка, а иногда и плечи. Как правило использовался со шлемами типа салад или шапель, с которыми мог составлять единую конструкцию.

История вооружений